Chummarti peut désigner : 
La vallée de Chummarti entre l'Inde et le Tibet
Une race de poney originaire de cette région